La 3.Liga 2018-2019 est la  de la 3.Liga, la troisième division allemande de football.

Vingt équipes participent à ce championnat qui se déroule sur trente-huit journées. À l'issue de la saison, le champion et son dauphin sont directement promus en 2.Bundesliga, tandis que l'équipe finissant à la  dispute un barrage de promotion/relégation contre le  de 2.Bundesliga pour tenter de les accompagner. À l'inverse, les équipes classées aux quatre dernières places à la fin de la saison sont directement reléguées en Regionalliga.

Clubs participants 

 Légende des couleurs

Le stade de Grotenburg à Krefeld ne répondant pas aux exigences de la  ligue, le KFC joue ses matches à domicile au stade de Duisburg.

Changements d'entraîneur

Règlement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à , match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

Classement

Leader par journée

Dernier par journée

Matchs 

 
Remarques : 
 Le match FSV Zwickau- Karlsruher SC ( journée / date  27 janvier 2019) a été annulé (après de fortes chutes de neige). Reporté au 12 février 2019.
 Le match VfR Aalen- SpVgg Unterhaching ( journée / date  28 janvier 2019) a été annulé (après de fortes chutes de neige). Reporté au 27 février 2019.
 Le match SpVgg Unterhaching- FC Energie Cottbus ( journée / date  3 février 2019) a été annulé (après de fortes chutes de neige). Reporté au 20 mars 2019.

Évolution du classement 
Le tableau suivant récapitule le classement au terme de chacune des journées définies par le calendrier officiel, les matchs joués en retard sont pris en compte la journée suivante.

Statistiques

Buts marqués par journée 
Ce graphique représente le nombre de buts marqués lors de chaque journée.

Meilleurs buteurs 

 Mise à jour au=

Domicile et extérieur

Affluence 
Le tableau montre le nombre de spectateurs à domicile.

Barrages de promotion/relégation 
À la fin de la saison, le  de 2. Bundesliga affronte la troisième meilleure équipe de 3. Liga pour une double confrontation aller/retour, le vainqueur étant promu en 2. Bundesliga et le perdant relégué en 3. Liga.

Barrages de montée 
Sur les 5 champions des Regionalliga, trois montent directement, les deux autres (Bavière et Nord) jouent pour la montée en  division, en match aller et retour.

Champion Regionalliga Nord: VfL Wolfsbourg II

Champion Regionalliga Nord Est : Chemnitzer FC (montée directe)

Champion Regionalliga Sud Ouest: SV Waldhof Mannheim (montée directe)

Champion Regionalliga Bavière : Bayern Munich II

Champion Regionalliga Ouest: Viktoria Cologne (montée directe)

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Championnat d'Allemagne de football 2018-2019
 Championnat d'Allemagne de football D2 2018-2019
 Coupe d'Allemagne de football 2018-2019

Lien externe 

2018-2019
Allemagne M3
Championnat M3
Football M3